Lefever ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Lefever (1839–1911), belgischer Bildhauer
 Joseph Lefever (1760–1826), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch: LeFever